Hajós György (1888-1964) kanonok
Hajós György (1907–2001) állami díjas gépészmérnök
Hajós György (1912–1972) Kossuth-díjas matematikus, az MTA tagja
Hajós György (1946–2019) kémikus, előbbi fia, az MTA Természettudományi Kutatóközpont Szerves Kémiai Intézetének igazgatója